Trientalis (Ruppius ex L., 1735) è un genere di piante floreali perenni diffuse nelle aree boscose a clima boreale dell'America settentrionale e dell'Eurasia. Appartengono al genere, due specie nordamericane (T. borealis e T. latifolia, ritenute da alcuni autori due sottospecie della medesima pianta) e una specie euro-asiatica (T. europaea), diffusa prevalentemente in Scandinavia, Belgio e nell'arcipelago britannico.

Descrizione 
Si tratta di specie indicatrici delle aree boscose con clima boreale, adattate alle basse temperature di questo tipo di biomi. Prediligono le aree di sottobosco aperto e si riproducono generalmente mediante rizomi striscianti; fioriscono all'inizio dell'estate. Non più alte di una ventina di centimetri (da cui il nome scientifico "trientalis" che in latino significa un "terzo di piede" con riferimento all'unità di misura anglosassone), sono tutte caratterizzate da un fusto eretto e snello con, all'apice, un ciuffo di foglie lanceolate e un fiore bianco solitario (talora 2 o 3) a forma di stella (da cui il nome comune in lingua inglese di starflower), tipicamente dotato di 6-8 petali.

Tassonomia 
Il genere è incluso nella famiglia Primulaceae secondo la classificazione classica e nella famiglia Myrsinaceae secondo la più recente classificazione filogenetica (classificazione APG). Alcuni autori suddividono, inoltre, T. borealis in due sottospecie. In questo caso, alla specie classificata come T. borealis Raf. ssp. borealis, viene affiancata anche T. latifolia, classificata come T. borealis Raf. ssp. latifolia, (Hook.) Hultén.

Note

Bibliografia 
  Trientalis L. starflower, Plants Database, USDA, 2012.
  Trientalis europaea, database TelaBotanica, 2012
  Northern Starflower (borealforest.org), database a cura della Lakehead University, Ontario, 2012.
  Jepson Manual Treatment.

Altri progetti 

Primulaceae
Flora dell'America settentrionale
Flora dell'Europa